Капитаны-регенты Сан-Марино () — коллективные главы государства и правительства в Сан-Марино. Избираются по двое на 6 месяцев генеральным советом Сан-Марино, вступая в должность 1 апреля и 1 октября каждого года, обычно принадлежат к противоположным партиям.

Должность была учреждена по образцу консулов Римской Республики.

Более всех на этот пост избирался Доменико Фаттори. Это было в XIX и XX веках (1857, 1861—1862, 1866—1867, 1870—1871, 1874—1875, 1878, 1881—1882, 1889—1890, 1895, 1900 и 1914 годах).

Первой женщиной, занявшей пост капитана-регента Сан-Марино, стала Мария Леа Педини-Анджелини 1 апреля 1981 года.

Список капитанов-регентов Сан-Марино

XIII век

XIV век

XV век

XVI век

XVII век

XVIII век

XIX век

XX век

XXI век 

Государственное устройство Сан-Марино